Venegonesi – abitanti di Venegono Inferiore
Venegonesi – abitanti di Venegono Superiore